Владимир „Дади” Ангеловски (Скопље, 22. мај 1946 — Скопље, 15. новембар 2012) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Диди и Дади ТВ-серија ||
|-
| 1967. || Мементо || /
|-
| 1967. || Да видам, да видам што да бидам ТВ мини серија || Дади
|-
| 1969. || Републиката во пламен ТВ филм ||
|-
| 1969. || Волшебниот воз ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Детективи ТВ серија || /
|-
| 1971. || Македонски део пеколот ТВ филм ||
|-
| 1972. || Истрел ТВ филм ||
|-
| 1973. || Колнати сме, Ирина ТВ филм ||
|-
| 1975. || Сребрено јаболко ТВ филм ||
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Итар Пејо
|-
| 1978. || Сеќерна приказна ТВ филм ||
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија ||
|-
| 1979. || Хихирику 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Црвено, жолто, зелено ТВ серија || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Вториот селанец
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || /
|-
| 1986. || Среќна нова '49 ТВ-филм ||
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Цветан
|-
| 1987. || Претежно ведро ТВ серија || /
|-
| 1987. || Училиште за кловнови ТВ серија || /
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Климе Глупцев
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Дик
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Попот
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Климе Глубцев (као Дади Ангеловски)
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || Владимир (као Владимир Ангеловски)
|-
| 1991. || У име закона ТВ-серија ||
|-
| 1987 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Чудовишта во насиот град ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот ТВ филм ||
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија ||
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Зарце
|-
| 1994. || Пред дождот ТВ-филм ||
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ-серија ||
|-
| 1997. || Калигула ТВ филм || /
|-
| 1999. || Каца ТВ филм || Полицаец 2 (као Владимир Ангеловски)
|-
| 1999. || Време, живот ТВ филм ||
|-
| 1999. || Хихирику - 20 години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 1995 2000. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 2000. || Мајка Тереза ТВ-филм ||
|-
| 2001. || Прашина ТВ-филм ||
|-
| 2001. || Агенција осамени срца ТВ серија || /
|-
| 2003. || Битолски лакрдии ТВ серија || /
|-
| 2003. || Лото, лото ТВ серија || /
|-
| 2004. || Неверство во зимската нокј ТВ филм || /
|-
| 2004. || Хихирику - 25 години ТВ филм || /
|-
| 2006. || Пусто турско ТВ филм || Димце (као Дади Ангеловски)
|-
| 2008. || Кукен совет ТВ серија || /
|-
| 2009. || Ветар низ тополите ТВ-серија ||
|-
| 2009. || Седумка љубов или смрт ТВ-филм || Кумот
|-
| 2009. || Балкан Бенд ТВ серија || Дада (као Дади Ангеловски)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2010. || Мајке ТВ-филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Умрли 2012.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци